Репети́ло — українське прізвище. Відомі носії:
 Репетило Богдан (1913—1967) — український греко-католицький священик, редемпторист.
 Репетило Василь Іванович (1957—1997) — український політик, громадський діяч, активний учасник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років.

українські прізвища